Jakobi kan syfta på följande platser:

Estland 

 Viru-Jaagupi, ort, Lääne-Viru län, Vinni vald, 
 Pärnu-Jaagupi, ort, Pärnu län, Halinga vald, 

Robotskapade Estlandförgreningar